21-я пехотная дивизия — пехотное соединение в составе Российской императорской армии.

Штаб дивизии: Владикавказ. Входила в 3-й Кавказский армейский корпус.

История дивизии

Формирование 
Сформирована на Кавказе 20 февраля 1845 года. 
 1845 — 1918 — 21-я пехотная дивизия

Боевые действия 
Дивизия – участница Люблин-Холмского сражения 9 – 22 июля 1915 г.

Состав дивизии 

 1-я бригада (Владикавказ)
 81-й пехотный Апшеронский Императрицы Екатерины Великой, ныне Е. И. В. Великого Князя Георгия Михайловича полк
 82-й пехотный Дагестанский Е. И. В. Великого Князя Николая Михайловича полк
 2-я бригада (1903: Дешлагар; 1913: Екатеринодар)
 83-й пехотный Самурский полк
 84-й пехотный Ширванский Его Величества полк
 21-я артиллерийская бригада (Темир-Хан-Шура (1903); Владикавказ (1913))

Командование дивизии 
(Командующий в дореволюционной терминологии означал временно исполняющего обязанности начальника или командира).

Начальники дивизии 
 23.10.1845 — 03.08.1849 — генерал-лейтенант Клюки-фон-Клугенау, Франц Карлович
 03.08.1849 — 04.01.1855 — генерал-майор (с 06.12.1851 генерал-лейтенант) барон Врангель, Карл Карлович
 19.10.1854 — 04.01.1855 — командующий генерал-майор Чаплиц, Юстин Адамович (временно)
 02.04.1855 — 16.08.1856 — командующий генерал-майор Мусницкий, Иосиф Осипович
 16.08.1856 — 08.02.1858 — генерал-лейтенант (с 10.11.1857 генерал-адъютант) князь Джамбакуриан-Орбелиани, Григорий Дмитриевич
 08.02.1858 — 12.07.1858 — генерал-лейтенант Врангель, Александр Евстафьевич
 06.08.1865 — хх.хх.1868 — генерал-майор (с 27.03.1866 генерал-лейтенант) Лазарев, Иван Давидович
 06.03.1868 — 07.04.1871 — генерал-майор (с 20.05.1868 генерал-лейтенант) Радецкий, Фёдор Фёдорович
 28.04.1871 — 10.05.1882 — генерал-майор (с 30.08.1873 генерал-лейтенант) Петров, Виктор Александрович
 хх.хх.1882 — 15.05.1883 — командующий генерал-майор Эркерт, Георгий Гансович
 15.05.1883 — 14.06.1883 — генерал-лейтенант Бабкин, Николай Данилович
 14.06.1883 — 12.10.1895 — генерал-майор (с 06.05.1884 генерал-лейтенант) граф Борх, Юрий Александрович
 12.10.1895 — 05.10.1899 — генерал-лейтенант Трейтер, Василий Васильевич
 28.10.1899 — 09.10.1904 — генерал-майор (с 6.12.1899 генерал-лейтенант) Резвый, Дмитрий Модестович
 23.11.1904 — 29.04.1906 — генерал-майор (с 17.04.1905 генерал-лейтенант) Светлов, Николай Егорович
 04.07.1906 — 31.12.1913 — генерал-майор (с 06.12.1906 генерал-лейтенант) Ясенский, Венедикт Алоизиевич
 31.12.1913 — 11.12.1914 — генерал-лейтенант Мехмандаров, Самедбек Садыхбек оглы
 08.01.1915 — 08.02.1915 — генерал-майор (с 28.02.1915 генерал-лейтенант) Квецинский, Михаил Фёдорович
 08.02.1915 — 02.05.1916 — командующий генерал-майор Некрасов, Константин Герасимович
 19.05.1916 — 27.08.1917 — командующий генерал-майор Тучапский, Александр Гаврилович
 27.08.1917 — хх.хх.1917 — командующий генерал-майор Лигнау, Александр Георгиевич

Начальники штаба дивизии 
Должность начальника штаба дивизии введена в 1856 году

 16.08.1856 — 12.07.1858 — подполковник (с 10.10.1857 полковник) Радецкий, Фёдор Фёдорович
 06.08.1865 — 08.08.1867 — подполковник Драгат, Людомир Иосифович
 хх.хх.1867 — после 01.07.1873 — подполковник (с 30.08.1870 полковник) Шарнгорст, Александр Васильевич
 хх.хх.1873 — после 01.03.1880 — подполковник (с 30.08.1874 полковник) Пожаров, Андрей Алексеевич
 хх.хх.1880 — 13.02.1885 — полковник Шлейснер, Рихард Альфредович
 14.02.1885 — 01.07.1886 — полковник Чарковский, Пётр Владимирович
 01.07.1886 — 13.12.1886 — полковник Михайлов, Николай Григорьевич
 13.12.1886 — 17.09.1892 — полковник Сахаров, Всеволод Викторович
 19.09.1892 — 29.10.1892 — полковник Свидзинский, Эдмунд-Леопольд Фердинандович
 29.10.1892 — 02.05.1895 — полковник Морозов, Фаддей Андреевич
 02.05.1895 — 24.02.1900 — полковник Ерофеев, Михаил Родионович
 05.04.1900 — 16.03.1904 — и.д. (утверждён 15.03.1902) полковник Федяй, Леонид Васильевич
 24.03.1904 — 07.01.1906 — подполковник (с 06.12.1904 полковник) Ляхов, Владимир Платонович
 07.08.1906 — 24.09.1908 — полковник Попов, Иван Иванович
 13.10.1908 — 24.07.1910 — полковник Добошинский, Николай Рафаилович
 24.07.1910 — 15.03.1915 — полковник Троцкий-Сенютович, Виктор Викторович
 04.12.1915 — 01.02.1917 — подполковник (с 06.12.1915 полковник) Баев, Алексей Васильевич
 01.02.1917 — 05.05.1917 — полковник Шуберский, Александр Николаевич
 20.05.1917 — 07.08.1917 — полковник Пиковский, Владимир Яковлевич

 ? — Зверев, Николай Яковлевич

Командиры 1-й бригады 
В период с 1858 года по 30 августа 1873 года должности бригадных командиров были упразднены.

После начала Первой мировой войны в дивизии была оставлена должность только одного бригадного командира, именовавшегося командиром бригады 21-й пехотной дивизии.

 23.10.1845 — 02.05.1846 — генерал-майор Горский, Николай Иванович
 01.07.1846 — 14.07.1847 — генерал-майор Ковалевский, Михаил Константинович
 14.07.1847 — 12.10.1847 — генерал-майор Козловский, Викентий Михайлович
 12.10.1847 — 26.11.1848 — генерал-майор Бриммер, Эдуард Владимирович
 26.11.1848 — 29.03.1850 — генерал-майор Чаплиц, Юстин Адамович
 29.03.1850 — 06.12.1850 — генерал-майор князь Джамбакуриан-Орбелиани, Григорий Дмитриевич
 06.12.1850 — 11.02.1852 — генерал-майор Суслов, Александр Алексеевич
 15.02.1852 — 16.08.1856 — генерал-майор Манюкин, Захар Степанович
 16.08.1856 — 12.07.1858 — генерал-майор Волков, Пётр Аполлонович
 30.08.1873 — 26.02.1874 — генерал-майор Девель, Фёдор Данилович
 26.02.1874 — 12.12.1874 — генерал-майор Брусилов, Николай Алексеевич
 12.12.1874 — 08.01.1877 — генерал-майор Броневский, Иван Николаевич
 08.01.1877 — хх.хх.1889 — генерал-майор Муравьёв, Александр Михайлович
 19.07.1889 — 16.01.1890 — генерал-майор Дженеев, Михаил Васильевич
 16.01.1890 — 23.07.1896 — генерал-майор Обер, Владимир Лаврентьевич
 05.08.1896 — 10.08.1898 — генерал-майор Фромандиер, Иван Павлович
 18.09.1898 — 13.08.1902 — генерал-майор Попов, Виктор Васильевич
 16.09.1902 — 29.05.1906 — генерал-майор Фофанов, Владимир Тимофеевич
 10.06.1903 — 06.09.1903 — вр. и. д. полковник Саранчов, Андрей Михайлович
 20.07.1904 — 14.08.1904 — вр. и. д. полковник Саранчов, Андрей Михайлович
 03.06.1906 — 20.06.1907 — генерал-майор Ерофеев, Михаил Родионович
 06.07.1907 — 03.02.1910 — генерал-майор Кузьмин-Короваев, Александр Николаевич
 03.02.1910 — 19.07.1914 — генерал-майор Гаврилов, Николай Иванович

Командиры 2-й бригады 
 23.10.1845 — 05.03.1846 — генерал-майор князь Кудашев, Михаил Фёдорович
 05.03.1846 — 08.10.1847 — генерал-майор Круммес, Фёдор Христофорович
 12.10.1847 — 09.06.1848 — генерал-майор Козловский, Викентий Михайлович
 09.06.1848 — 29.03.1850 — генерал-майор Штемпель, Карл Романович
 29.03.1850 — 03.10.1855 — генерал-майор Чаплиц, Юстин Адамович
 03.10.1855 — 08.01.1856 — генерал-майор Будберг, Василий Егорович
 08.01.1856 — 16.08.1856 — генерал-майор князь Андронников, Реваз Иванович
 16.08.1856 — 12.07.1858 — генерал-майор Манюкин, Захар Степанович
 30.08.1873 — 26.02.1874 — генерал-майор Брусилов, Николай Алексеевич
 26.02.1874 — 11.11.1875 — генерал-майор Девель, Фёдор Данилович
 11.11.1875 — хх.хх.1877 — генерал-майор Клюки-фон-Клугенау, Николай Францевич
 до 25.01.1877 — хх.04.1881— генерал-майор Полторацкий, Михаил Михайлович
 20.04.1881 — 13.04.1883 — генерал-майор Перлик, Пётр Тимофеевич
 25.08.1883 — 26.04.1884 — генерал-майор Ридигер, Александр Николаевич
 20.12.1884 — 03.12.1885 — генерал-майор Рыдзевский, Георгий Николаевич
 21.12.1885 — 25.05.1888 — генерал-майор Фишер фон Альбах, Эдуард Осипович
 25.05.1888 — 03.08.1898 — генерал-майор Араблинский, Балакиши Али бек оглы
 18.09.1898 — 17.10.1902 — генерал-майор Слончевский, Митрофан Константинович
 13.11.1902 — 17.07.1906 — генерал-майор Буславский, Иван Данилович
 21.08.1906 — 27.10.1906 — генерал-майор Левицкий, Василий Николаевич
 02.12.1906 — 19.03.1908 — генерал-майор Просинский, Вацлав Лаврентьевич
 19.03.1908 — 03.09.1908 — полковник Гильчевский, Константин Лукич (временно)
 20.09.1908 — 18.11.1911 — генерал-майор Добронравов, Сергей Алексеевич
 18.11.1911 — 06.01.1914 — генерал-майор Геник, Иван Адамович
 14.01.1914 — 01.07.1915 — генерал-майор Иванов, Николай Максимович
 09.07.1915 — 30.04.1917 — генерал-майор Стефанович, Казимир Альбинович
 06.05.1917 — хх.хх.хххх — генерал-майор Руднев, Сергей Иванович

Помощники начальника дивизии 
В период с 1858 года по 30 августа 1873 года помощники начальника дивизии фактически являлись бригадными командирами.
 хх.12.1865 — после 18.04.1866 — генерал-майор Гейман, Василий Александрович
 хх.05.1866 — 30.08.1873 — генерал-майор Девель, Фёдор Данилович

Командиры 21-й артиллерийской бригады 

 до 25.01.1849 — после 25.03.1849 — генерал-майор Грамотин, Алексей Петрович
 до 12.12.1853 — хх.хх.1855 — полковник (с 12.12.1853 генерал-майор) Журавский, Яков Иванович
до 17.02.1856 — 12.07.1858 — полковник Смеловский, Кир Данилович
 хх.хх.1866 — хх.хх.1867 — полковник Головин, Платон Дмитриевич
 хх.хх.1867 — 08.08.1874 — полковник Михайлов, Адриан Степанович
 23.08.1874 — 09.04.1881 — полковник (с 02.11.1877 генерал-майор) Гросман, Александр Игнатьевич
 09.04.1881 — 16.08.1888 — генерал-майор Парфененков, Георгий Иванович
 24.08.1888 — 17.06.1899 — генерал-майор Санджанов, Израэль Агапорунович
 18.08.1899 — 04.12.1902 — генерал-майор Готский-Данилович, Владимир Юрьевич
 04.12.1902 — 25.01.1905 — генерал-майор Гурковский, Александр Павлович
 02.03.1905 — 16.07.1907 — полковник (с 06.12.1906 генерал-майор) Сурин, Владимир Иосифович
 31.07.1907 — 05.12.1908 — генерал-майор Цумпфорт, Константин-Карл Юльевич
 16.01.1909 — 16.01.1914 — генерал-майор Закутовский, Иван Андреевич
 29.01.1914 — 12.05.1916 — генерал-майор Пряслов, Владимир Андреевич
 12.05.1916 — 19.09.1917 — полковник (c 31.12.1916 генерал-майор) Вноровский, Леонтий Николаевич
19.09.1917 — хх.хх.хххх — генерал-майор Батог, Михаил Александрович

Примечания

Ссылки 
 Страница на Regiment.ru
 Потто В. А. Боевая хроника полков 21-й пехотной дивизии. Тифлис, 1888.

Пехотные дивизии России во время Первой мировой войны
Воинские части и формирования, созданные в 1845 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году